August Tuxen kan syfta på:

* August Tuxen (1850–1903), dansk agrikulturkemist 
 August Tuxen (1853–1929), dansk general och militärhistoriker